

Toponymes

Asseiceira, paroisse civile de la municipalité de Rio Maior, située dans le district de Santarém ;
Asseiceira, paroisse civile de la municipalité de Tomar, située dans le district de Santarém ;

Histoire 
la bataille d'Asseiceira, survenue à proximité de Tomar, le , durant la guerre civile portugaise (1828-1834).

Homonymie de toponyme